Die 106. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 2. bis 6. März 2016 im Lee Valley Velodrome in London statt.

Austragungsort war das ehemalige London Olympic Velodrome, in dem die Bahnrad-Wettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 2012 durchgeführt wurden. Nach den Spielen wurde es in Lee Valley Velodrome umbenannt.

Insgesamt standen 19 Wettbewerbe auf dem Programm. Bis auf das Zweier-Mannschaftsfahren wurde in allen Disziplinen jeweils ein Wettbewerb für Frauen und Männer ausgerichtet.

Eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaften waren über 50.000 Tickets verkauft und damit neun von zwölf Veranstaltungen ausverkauft. Damit stand schon fest, dass diese Weltmeisterschaften zu den „erfolgreichsten der Moderne“ gehören.

Erfolgreichste Nation waren die Gastgeber: Sportlerinnen und Sportler von British Cycling errangen insgesamt neun Medaillen, darunter fünf goldene. Laura Trott gewann jeweils Gold im Scratch sowie im Omnium sowie Bronze in der Viererfolgung. Damit war Trott die erfolgreichste weibliche Sportlerin, während bei den Männern der Deutsche Joachim Eilers mit zweimal Gold in Keirin und 1000-Meter-Zeitfahren und Bronze im Teamsprint der beste Fahrer war. Zwei Goldmedaillen gewann die Russin Anastassija Woinowa. Zhong Tianshi wurde Weltmeisterin im Sprint und damit erste Radsport-Weltmeisterin aus China, die einen Einzeltitel holte. Der Bahn-Vierer der Frauen holte erstmals Gold für die Vereinigten Staaten in dieser Disziplin. Der australische Männer-Vierer gewann den Titel mit einer Zeit von 3:52,727 Minuten, die die zweitschnellste Zeit in der Mannschaftsverfolgung über 4000 Meter ist, die je gefahren wurde, und schlug den „alten Rivalen“ aus Großbritannien.

Den Abschluss der Weltmeisterschaften bildete das Zweier-Mannschaftsfahren, das die Briten Bradley Wiggins und Mark Cavendish für sich entschieden, obwohl Cavendish auf den letzten Runden stürzte. Für Wiggins war es das letzte Rennen und der letzte Sieg im Lee Valley Velodrome, da er seine Radsportlaufbahn nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro beenden werde, so sein Kommentar kurz nach dem Rennen. Entgegen dieser Ankündigung startete er allerdings im Oktober 2016 nochmals beim Six day auf dieser Radrennbahn.

2017 wurden die Weltmeisterschaften als Best Sports Event für die Sports Business Awards nominiert.

Zeitplan

Resultate

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Scratch

Punktefahren

Omnium

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Medaillenspiegel

Aufgebote

Deutschland 
 Kurzzeit Frauen
 Emma Hinze, Miriam Welte, Kristina Vogel
 Kurzzeit Männer
 Maximilian Dörnbach, Joachim Eilers, René Enders, Maximilian Levy, Max Niederlag
 Ausdauer Frauen
 Charlotte Becker, Lisa Klein, Anna Knauer, Mieke Kröger, Stephanie Pohl, Gudrun Stock
 Ausdauer Männer
 Roger Kluge, Leif Lampater, Lucas Liß, Theo Reinhardt, Nils Schomber, Kersten Thiele, Domenic Weinstein

Österreich 

Ausdauer Männer
 Andreas Graf, Andreas Müller

Schweiz 

Ausdauer Männer
 Olivier Beer, Silvan Dillier, Claudio Imhof, Frank Pasche, Théry Schir, Gaël Suter
 Stefan Küng war ebenfalls selektioniert. In Absprache mit Nationaltrainer Daniel Gisiger verzichtete er auf die Teilnahme, um sich besser von seinem Pfeifferschen Drüsenfieber zu regenerieren und sich auf die Strassensaison vorbereiten zu können.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Resultate auf uci.ch

Einzelnachweise 

2016
Radsportveranstaltung 2016
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften im Vereinigten Königreich
Bahnradsport-Wettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Newham